A Telipinusz eltűnése című epikus irodalmi mű a hettiták egyik jelentős mítosza. Népszerűségét sok ismert töredéke is mutatja, a hettita szövegek katalógusa a 324-es szám alatt 27 töredéket tartalmaz, amelyek 19 táblához tartoztak.

Keletkezése az i. e. 15. század végére tehető, vagyis a Hettita Birodalom legzavarosabb, legbizonytalanabb időszakára, a középhettita kor végére, vagy a hettita újkor elejére. A téma egy mezopotámiából ismert toposz, mivel Telipinusz, a hatti Viharisten (Tarhuntasz vagy Teszub) fia az eltűnő és visszatérő istenek közé tartozik. Ez később a meghaló és feltámadó istenek mítoszaiban élt tovább, a hettita mitológiában rajta kívül még például Inara, a Viharistenek, vagy a Napistenek (lásd még: Yozgat-tábla) hasonlóak.

Telipinusz növényi jellegű termékenységisten, az időjárás és a nap gyermekeként a növényzet, köztük a termesztett haszonnövények védnöke is. Az évszakos változások a növényvilág ciklikus pusztulását és megújulását jelentik, ezért ezzel hozható kapcsolatba a cselekmény. Telepinusz, akinek jókedvétől függ a termés, eltűnik a földről. Az egyik mítoszváltozat szerint – Telipinusz és a Tengeristen leánya, CTH#322 – szerint bosszú volt részéről azért, mert a Tengeristen megtagadta tőle a leányát. Ettől kezdve

Az istenek sehol sem találják, végül Hannahannah (később Hebat) egy méhet küld utána. A méh megtalálja, ahogyan megtalálja az első tavaszi virágokat is, így a jelenet a tavaszt jelképezi. Kamruszepa istennő is szerepet kap egyes változatokban, valószínűleg azért, mert a Nagy Anya cím miatt Hannahannah kultuszai összeolvadtak Kamruszepáéval.

A mítosznak több, egyaránt rituáléba foglalt epikus feldolgozása ismert, a változatok főképp a cselekmény színező részletezésében különböznek. Ehhez hasonló motívumok találhatók később Démétér kultuszában, ahová valószínűleg Hannahannah/Hebat révén kerültek át.

Jegyzetek

Források 
 CTH 324.1 Titus Texts
 CTH 324.2 Titus Texts
 CTH 324.3 Titus Texts
 CTH 324.4 Titus Texts
 CTH 324.5 Titus Texts
 CTH 324.6 Titus Texts
 CTH 324.7 Titus Texts
 CTH 324.8 Titus Texts
 CTH 324.9 Titus Texts
 

Hettita irodalom
Hettita mitológia
Mítoszok

en:The Telepinu Myth